Янчекрак — колишня назва села Кам'янське Василівському районі Запорізької області;
 Янчекрак — невелика пересихаюча річка в Запорізькій області.